Pierwsze zawody Pucharu Świata w biegach narciarskich w sezonie 2013/2014 odbędą się w fińskiej miejscowości Ruka. Jednocześnie będzie to czwarta edycja cyklu Ruka Triple. Konkurencje zostaną rozegrane 29 listopada, 30 listopada i 1 grudnia 2013. Zawodnicy będą rywalizowali w biegach sprinterskich stylem klasycznym, następnie 5 km (kobiety) i 10 km (mężczyźni) stylem klasycznym oraz biegach handicapowych na 10 km (kobiety) i 15 km (mężczyźni) stylem dowolnym.

Program zawodów

Klasyfikacja końcowa

Kobiety

Mężczyźni

Wyniki

Sprint kobiet

Sprint mężczyzn

Bieg na 5 km kobiet

Bieg na 10 km mężczyzn

Bieg na 10 km kobiet (handicap)

Bieg na 15 km mężczyzn (handicap)

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruka Triple
Puchar Świata w biegach narciarskich 2013/2014
2013 w Finlandii
Puchar Świata w biegach narciarskich w Ruce